la statue de Napoléon (Brienne-le-Château) ;
 la statue équestre de Napoléon à Rouen ;
 la statue de Napoléon (Seurre).